Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 23 au .

Elena Bovina remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Dechy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
New Haven
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004